Edmands ist der Familienname folgender Personen:

 John Rayner Edmands (1850–1910), US-amerikanischer Astronom, Bibliothekar und Bergwanderer
 J. Wiley Edmands (1809–1877), US-amerikanischer Politiker